Ressmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Ressmann (* 1970), österreichischer Eishockeyspieler
 Peter Ressmann (1965–2010), österreichischer Bergführer und Extremskifahrer